FC Gütersloh steht für:

 FC Gütersloh (1978), Fußballverein, 1978 bis 2000
 FC Gütersloh (2000), Fußballverein, 2000 gegründet